Bowe est un nom propre anglais. Böwe est un nom propre allemand. Ils peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Dwayne Bowe (né en 1984), joueur américain de football américain ;
 John Bowe (né en 1950), acteur britannique spécialisée dans les séries télévisées ;
 Jule Böwe (née en 1969), actrice allemande ;
 Riddick Bowe (né en 1967),  boxeur américain ; 
 Tommy Bowe (né en 1984), joueur de rugby à XV international irlandais.

Prénom 
Bowe est un prénom notamment porté par :
 Bowe Bergdahl, soldat américain.

Divers 
 Maison Bowe, monument historique de Strasbourg dans le département français du Bas-Rhin ;
 , entreprise allemande d'utomatisation et d'ingénierie.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais